Campionatele EHF de handbal feminin U17 din 2021 au fost a doua ediție a acestui eveniment sportiv organizat de Federația Europeană de Handbal (EHF) și s-au desfășurat în două orașe din două țări, Tbilisi (Georgia) și Klaipėda (Lituania).

Începând cu ediția din 2017 a Campionatului European U17 a fost introdus un nou sistem, care în 2021 a prevăzut trei turnee finale separate: turneul principal din Muntenegru, la care au luat parte 16 echipe cel mai bine clasate din punct de vedere al coeficienților EHF, și alte două turnee grupate sub titulatura „Campionatele EHF de handbal feminin U17 din 2021”, organizate în Georgia și Lituania, la care au luat parte în total 22 de echipe cel mai slab clasate din punct de vedere al coeficienților EHF.

Turneul din Georgia s-a desfășurat între 6 și 15 august, iar cel din Lituania între 7 și 15 august 2021.

Selecția gazdelor 
Cele două țări au trimis ofertele oficiale de găzduire a celor două turnee în 2019. În februarie 2020, Comisia de Competiții, întrunită la Hotelul Hilton Garden Inn din Viena, Austria, a propus Comitetului Executiv al EHF „nominalizarea Georgiei și Lituaniei ca organizatoare a celor două campionate W17”. Comitetul Executiv a aprobat propunerea Comisiei de Cometiții, iar decizia de acordare a dreptului de găzduire a celor două turnee a fost făcută publică pe 28 august 2020, în cadrul unei întruniri prin videoconferință a Comisiei de Competiții a EHF. Tot atunci au fost confirmate și orașele gazdă, Klaipėda și Tbilisi.

Sălile 
Meciurile campionatului european s-au desfășurat în două săli din capitala georgiană Tbilisi și o sală din orașul lituanian Klaipėda.

Tragerea la sorți 
Selecționatele naționale au fost trase la sorți în câte două grupe preliminare. Tragerea la sorți a avut loc la sediul EHF din Viena, Austria, pe 10 februarie 2021, începând de la ora locală 11:00.

Turneul din Georgia 
Cele 12 selecționate naționale au fost distribuite în șase urne valorice de câte două echipe. Distribuția în urne a avut la bază coeficienții valorici ai EHF: urna 1 a fost alcătuită din cele mai bune echipe, în timp ce urna a 6-a a fost formată din echipele cu cei mai slabi coeficienți EHF. Din urne, echipele au fost plasate prin tragere la sorți în două grupe preliminare, fiecare grupă cuprinzând câte o echipă din fiecare urnă. 

Distribuția în urnele valorice a fost următoarea:

Ulterior, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria și Israel s-au retras din competiție. Federația de Handbal din Bosnia și Herțegovina și-a explicat decizia motivând că Georgia este o destinație riscantă pentru călătorii și întreaga delegație sportivă a țării ar trebui vaccinată împotriva malariei, hepatitei C și rabiei, lucru extrem de „periculos” și „dificil” de organizat.

Partide 

În urma tragerii la sorți și după retragerea Bosniei-Herțegovina, Bulgariei și Israelului au rezultat următoarele grupe preliminare. Ulterior, Grecia a fost și ea obligată să se retragă din cauza cazurilor de COVID-19 din echipă.

Calendarul de mai jos respectă ora de vară EET:

Grupa A

|}

Grupa B 

|}

Meciurile pentru locurile 5–8

Semifinalele pentru locurile 5–8

Meciul pentru locurile 7–8

Meciul pentru locurile 5–6

Meciurile pentru locurile 1–4

Semifinalele

Finala mică

Finala

Clasament și statistici

Clasamentul final

Clasamentul marcatoarelor 
Actualizat pe 15 august 2021:

Turneul din Lituania 
Cele 11 selecționate naționale au fost distribuite în șase urne valorice de câte două echipe. Distribuția în urne a avut la bază coeficienții valorici ai EHF: urna 1 a fost alcătuită din cele mai bune echipe, în timp ce urna a 6-a a fost formată din echipa cu cel mai slab coeficient EHF. Din urne, echipele au fost plasate prin tragere la sorți în două grupe preliminare, fiecare grupă cuprinzând câte o echipă din fiecare urnă. 

Distribuția în urnele valorice a fost următoarea:

Ulterior, Regatul Unit s-a retras din competiție „din cauza situației actuale a pandemiei de COVID-19, atât în Regatul Unit, cât și în Europa”.

Partide 

În urma tragerii la sorți și după retragerea Regatului Unit au rezultat următoarele grupe preliminare:

Calendarul de mai jos respectă ora de vară EET:

Grupa A

|}

Grupa B

|}

Meciurile pentru locurile 9–10

Meciurile pentru locurile 5–8

Semifinalele pentru locurile 5–8

Meciul pentru locurile 7–8

Meciul pentru locurile 5–6

Meciurile pentru locurile 1–4

Semifinalele

Finala mică

Finala

Clasament și statistici

Clasamentul final

Clasamentul marcatoarelor 
Actualizat pe 15 august 2021:

Referințe

Note
[a] - Kosovo este subiectul unei dispute teritoriale între Republica Serbia și Republica Kosovo. Cea din urmă și-a declarat independența pe 17 februarie 2008, dar Serbia continuă să o considere parte a propriului teritoriu suveran. Independența Kosovo a fost recunoscută de 108 din cele 193 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite. Georgia, Grecia, Israel, Serbia și Ucraina, cinci dintre națiunile care participă la turneele din Italia și Georgia, nu au recunoscut independența Kosovo.

Legături externe 
 Campionatul EHF U17 din Georgia pe pagina oficială a EHF
 Campionatul EHF U17 din Lituania pe pagina oficială a EHF

2021 în Georgia
2021 în Lituania
2021 în handbal
Campionatul European de Handbal Feminin pentru Junioare
Handbal în Georgia
Handbal în Lituania